

Трокайни — село в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Трокайни — село в гміні Мілаково Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства